"Us and Them (canção)" - sétima faixa do álbum Dark Side of the Moon, de 1973, da banda inglesa Pink Floyd
 Us and Them (álbum de Godflesh)
 Us and Them (álbum de Shinedown)

Desambiguação